Schücking ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Schücking (1852–1914), deutscher Arzt und Abgeordneter
 Annette Schücking-Homeyer (1920–2017), deutsche Richterin und Frauenrechtlerin
 Beate Schücking (* 1956), deutsche Medizinerin und Hochschullehrerin, Rektorin der Universität Leipzig
 Engelbert Schücking (1926–2015), deutscher theoretischer Physiker und Astrophysiker
 Heffa Schücking (* 1959), deutsche Biologin und Umweltaktivistin
 Katharina Sibylla Schücking (1791–1831), deutsche Dichterin, Mutter Levin Schückings
 Levin Schücking (1814–1883), deutscher Schriftsteller
 Lothar Engelbert Schücking (1873–1943), Husumer Bürgermeister, Rechtsanwalt und Pazifist
 Levin Ludwig Schücking (1878–1964), deutscher Anglist
 Paulus Modestus Schücking (1787–1867), Herzoglich Arenbergischer Amtmann, Schriftsteller
 Walther Schücking (1875–1935), deutscher Politiker, Völkerrechtler und Richter